Lupubrug, brug in Shanghai
Nicolae Lupu, Roemeens politicus